Alain Wisniak, (1950- ), est auteur-compositeur de musique de film. 
 Nicole Wisniak, (1951- ) est la rédactrice en chef du magazine de photo Égoïste.
Patronyme polonais